Союз архитекторов Армении () — организация архитектурного профиля, творческий союз, созданный в целях развития армянской архитектуры, обогащения армянской национальной архитектуры современными передовыми решениями.

История 
Основан в 1932 году в Ереване, первый председатель Геворг Кочар. Первыми членами стали Микаел Мазманян (заместитель председателя), Н. Буниатян, Александр Таманян, А. Ахаронян, Ф. Акопян, Б. Аразян, О. Маркарян, М. Мкртчян.

Члены Союза внесли огромный вклад в архитектуру городов, сел и уникальных инженерных систем в Армении.

Союз архитекторов Армении насчитывает 643 члена. Президент Мкртич Минасян.

В 2018 году Союз был преобразован в Палату архитекторов

Литература 
Сафарян Л. С. Союз архитекторов Армении: страницы истории: (документы, события, факты). Ереван: Айастан, 1989. 184 с., 15 л. ил. ISBN 5-540-00519-8
   
Сафарян Л. «Архитектор» — краткий биографический справочник Союза Архитекторов Армении. — Ер.: «Зангак-97», 1998. — ISBN 99930-2-011-4.

Примечания

Ссылки 

Архитектура Армении